Nam Giang (Quảng Nam)
 Nam Giang (Nghệ An)
 Nam Giang (Nam Định)
 Nam Giang (Thanh Hóa)